

Letteratura 
 Transition  – romanzo di Iain Banks del 2009

Musica 
 Transition Records  – etichetta discografica
 Transition  – album di John Coltrane del 1970
 Transition  – album di John Miles del 1985
 Transition  – album degli Ill Repute del 1989
 Transition  – album degli Street Talk del 2000
 Transition  – album dei Destiny's End del 2001
 Transition  – album dei Fly to the Sky del 2006
 Transition – album di Chipmunk del 2011
 Transition  – album di Steve Lukather del 2013

Televisione 
 Il nuovo Presidente (Transition) – episodio della settima stagione di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente

Altro 
 Terrafugia Transition, auto volante